Montaldo Bormida, een stad en gemeente in de Italiaanse regio Piëmont, in de provincie Alessandria
 Montaldo di Mondovì, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo, regio Piëmont
 Montaldo Roero, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo, regio Piëmont
 Montaldo Scarampi, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti, regio Piëmont
 Montaldo Torinese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmont

Zie ook 

 Montalto